Rittergut Kleefeld steht für:

 Rittergut Kleefeld (Hannover) (Wittescher Hof), Rittergut in Hannover, Niedersachsen
 Rittergut Kleefeld, Gutshof in Cambs, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern